Mikhaïl Viatcheslavovitch Anissine - en russe  et en anglais :  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il est le fils du joueur Viatcheslav Anissine et de la patineuse Irina Tcherniaïeva. Sa sœur est la danseuse sur glace Marina Anissina. Formé au HK CSKA Moscou, il débute en senior avec l'équipe réserve dans la Pervaïa Liga en 2005. Un an plus tard, il découvre l'élite russe, la Superliga, avec l'équipe première. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. En , il est sélectionné en équipe de Russie B pour prendre part à un tournoi de l'Euro Ice Hockey Challenge en Slovénie.

Trophées et honneurs personnels

Ligue continentale de hockey 
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec la conférence Ouest.
2012 : nommé meilleur attaquant du mois d'avril.
2012 : nommé dans l'équipe type.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga ||
|-
| rowspan=2|2005-2006|| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 39|| 24||16 || 40 ||22 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|Khimik Voskressensk|| Vyschaïa Liga || 7|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=4|2006-2007|| HK CSKA Moscou || Superliga|| 11|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou 2|| Pervaïa Liga || 7||6 || 2|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov|| Superliga|| 19|| 2|| 5|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Krylia Sovetov 2 || Pervaïa Liga || 3|| 1|| 4|| 5|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 38|| 13|| 6|| 19|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 47|| 14|| 13|| 27|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Severstal Tcherepovets|| KHL|| 16|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL|| 13|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Vitiaz Tchekhov|| KHL|| 10|| 2|| 3|| 5|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012 || Vitiaz Tchekhov|| KHL || 38|| 7|| 13|| 29|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| OHK Dinamo || KHL || 11|| 3|| 3|| 6|| 0|| 21|| 14|| 5|| 19|| 2
|-
| rowspan=2|2012-2013|| OHK Dinamo || KHL || 17|| 2|| 5|| 7|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Severstal Tcherepovets || KHL || 14|| 3|| 7|| 10|| 4|| 10|| 6|| 2|| 8|| 4
|-
| rowspan=2|2013-2014 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 14|| 4|| 4|| 8|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Donbass Donetsk || KHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HK Sotchi || KHL || 38|| 9|| 13|| 22|| 30|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 || HK Sotchi || KHL || 50|| 13|| 13|| 26|| 30|| 4|| 0|| 1|| 1|| 27
|-
| 2016-2017 || Metallourg Novokouznetsk || KHL || 20 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Saryarka Karaganda || VHL || 10 || 4 || 3 || 7 || 2 || 9 || 4 || 4 || 8 || 2
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 11 ||1 || 	3 || 4 || 6  || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || SC Csíkszereda || Erste Liga || 13|| 3|| 12|| 15|| || - || - || - || - || - 
|-
| 2018-2019 || SC Csíkszereda || Roumanie || 10|| 8|| 14|| 22|| 4|| - || - || - || - || - 
|-
| 2019-2020 || Humo Tachkent || VHL || 34 || 6 || 14 || 20 || 37 || 11 || 0 || 5 || 5 || 4 
|-
| 2020-2021 || Ijstal Ijevsk || VHL || 10 || 0 || 3 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || HC 19 Humenné || 1. liga || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || HK Tcheboktsary || VHL-B || 12 || 5 || 6 || 11 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Metallourg Jlobine || Ekstraliga || 20|| 9|| 8|| 17|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1988
Naissance à Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HK Sotchi
Joueur du Metallourg Novokouznetsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur du Humo Tachkent
Champion de la Coupe Gagarine